Michael Messner (1994) – hockeista su ghiaccio italiano
Michael Messner (1952) – sociologo statunitense